Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 640 dans le monde.

 RS-640 au Brésil
 Route 640 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Interstate 640 aux États-Unis
 Route régionale 640 en Finlande 
  dans certains pays